Szwajcaria:
 Disentis – niemiecka nazwa gminy Disentis/Mustér
 Disentis – dawny okręg (Kreis) w kantonie Gryzonia
 Disentis/Mustér – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Surselva